Аомыньский этап FIA WTCC 2010 — одиннадцатый этап сезона 2010. Гоночный день проведён на Guia Circuit в китайском специальном административном районе Макао 21 ноября.

В шестой раз WTCC включает в свой календарь соревнования в Макао.

Победы на этапе разделили Роберт Хафф и Норберт Мицелис.

События уик-энда

Квалификация 
Из-за особенностей трассы в Макао отбор на стартовое поле растянулся на два дня: в пятницу, из-за обилия красных флагов, первый сегмент затянулся до темноты. Впрочем, на позициях лидеров сезона из заводской команды Chevrolet это не отрозилось — Мюллер, Хафф и Меню уже в начале сессии смогли показать достойные времена и забронировали себе места в первой десятке.

В общей неразберихе смогли проявить себя Дэррил О`Янг и Андре Коуту, единственными из представителей. соответственно, «частного» зачёта и местных пилотов пробравшихся во второй сегмент.

Во втором сегменте RML смогла создать все условия Роберту Хаффу, чтобы тот завоевал поул. Основные конкуренты британца за второе место в общем зачёте — Приоль и Тарквини, смогли классифицироваться лишь 7-м и 8-м.

Проведший блестящюю квалификацию Норберт Мицелис был лишён своего второго места на старте за игнорирование в пятницу красных флагов, отправившись на пять позиций вниз по решётке.

Первая гонка 
Заводские Chevrolet смогли добыть желанную победу для Роберта Хаффа. На последних кругах от атак троицы турбодизельных SEAT Leon напарника удачно прикрыл новый чемпион серии Иван Мюллер. Для его же конкурентов гонка сложилась по-разному: Приоль сошёл уже на старте, пав жертвой контакта между Нюкьером и Коуту; а вот Тарквини смог не только не проиграть к финишу позиций, но и финишировать вплотную к подиуму.

Стартовавшего с поула в частном зачёте О`Янга выбил из гонки вскоре после старта Том Коронель. В его отсутствие победу в гонке одержал Кристиан Поульсен, прорвавшийся из самого конца пелотона на восьмую финишную позицию в абсолютном зачёте (заработав тем самым право стартовать первым во второй гонке).

Вторая гонка 
Победа во второй гонке сезона досталась венгру Норберту Мицелису. Удачно стартовав, пилот Zengő Dension Team уже на первых метрах вышел в лидеры и обеспечил себе решающее преимущество. Оно, впрочем, исчислялось в позициях, а не во времени — ибо уже по ходу первого круга судьи выбросили красные флаги из-за аварии Андрея Романова. BMW россиянина столь удачно остановилась после контакта, что полностью перегородила трассу, закрыв проезд всем, кроме тех 13 пилотов, что ехали перед ним.

На рестарте Норберт смог отбить все атаки на свои позиции и вплоть до финиша так и не пустил никого вперёд. На руку ему также сыграло тот факт, что позади Роберт Хафф не смог опередить Габриэле Тарквини (итальянца устраивал и финиш вслед за венгром, а вот британцу обязательно нужно было выигрывать гонку для завоевания второго места в общем зачёте).

Чемпион мира Иван Мюллер вновь был занят лишь в локальной борьбе — бороться за победу он не мог, а от всех остальных он относительно быстро создал необходимый отрыв.

Провалившийся в первой гонке Энди Приоль на этот раз мог отыграться — совершив значительный рейд сквозь пелотон британец финишировал седьмым.

Серхио Эрнандес, выиграв заезд в зачёте частников, завоевал свой очередной чемпионский титул в этой категории. Неплохой уик-энд в Аомыни позволил выбраться на второе место в этом зачёте Францу Энгстлеру.

Титул в зачёте новичков завоевал Норберт Мицелис.

Результаты

Квалификация 

Время отбора: 2:42.584

Чен и Беннани оштрафованs на 5 позиций за игнорирование жёлтых флагов во время тренировок.Судейский протокол этапа в Макао № 13Мицелис оштрафован на 5 позиций за игнорирование процедуры взвешивания.Ма отправлен в конец стартовой решётки за нарушение статьи 98 спортивного регламента серии.Ма, Кано, Мерсзеф и Романов допущены на старт специальным решением судей.Судейский протокол этапа в Макао № 11Судейский протокол этапа в Макао № 16Кано оштрафован на 10 позиций за смену двигателя перед гонкой.

Гонка 1

Стартовое поле гонки 2 

Нюкьер, О`Янг, Тёркингтон, Коуту, Приоль и Барт отправлены в конец стартового поля за нарушение правила «закрытого парка».Судейский протокол Аомыньского этапа № 20Судейский протокол Аомыньского этапа № 22Судейский протокол Аомыньского этапа № 24

Гонка 2

Общий зачёт после этапа

Личный зачёт

Кубок Конструкторов

Личный трофей частников

Командный трофей частников

Зачёт новичков

Примечания

Ссылки 
 Буклет с результатами MST Systems

Китай
Моторные виды спорта
Ноябрь 2010 года
2010Макао
События 21 ноября